Die 94. UCI-Bahn-Weltmeisterschaften fanden vom 26. bis 30. Mai 2004 in der Vodafone Arena in Melbourne statt. Auf dem Programm standen 15 Disziplinen. Der WM kam im Vorfeld der Olympischen Spiele in Athen besondere Bedeutung als Qualifikation zu.

Die deutsche Mannschaft schnitt nicht zufriedenstellend ab: Sie errang eine einzige Medaille und landete im Medaillenspiegel auf Platz 15. Die Schweizer Mannschaft konnte sich mit dem Gewinn einer Silbermedaille im Madison von Bruno Risi und Franco Marvulli davor platzieren.

Die Neuseeländerin Sarah Ulmer sorgte für Aufsehen, als sie schon in der Qualifikation der Einerverfolgung einen neuen Weltrekord (3:30,604 min) aufstellte.

Zeitplan

Resultate

Sprint

Teamsprint

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Zeitfahren

Punktefahren

Keirin

Scratch

Madison

Medaillenspiegel

Siehe auch 
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2004

Weblinks 
 Tissot Timing

2004
Radsportveranstaltung 2004
UCI-Bahn-Weltmeisterschaften in Australien
Radsportwettbewerb in Melbourne
Sport (Melbourne City)